Buzău může být:

 Buzău – město v Rumunsku
 Buzău (řeka) – řeka v Rumunsku
 Buzău (župa) – župa v Rumunsku